Water Valley kan syfta på följande platser:

USA 

 Water Valley, Kentucky, ort, Graves County, 
 Water Valley, Mississippi, countyhuvudort, Yalobusha County, 

Robotskapade USAförgreningar